Pandalopsis är ett släkte av kräftdjur. Pandalopsis ingår i familjen Pandalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pandalopsis